Бонни Линн Хант (; род. , Чикаго) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, комик, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущая.

Известность ей принесли роли в фильмах «Бетховен», «Только ты», «Джуманджи», «Зелёная миля», а также собственные телешоу «Жизнь с Бонни» и «Шоу Бонни Хант».

Биография

Ранние годы 
Родилась 22 сентября 1961 года в Чикаго.

Родители — домохозяйка Элис Хант (в девичестве — Ятчак) и электрик Роберт Эдвард Хант. Бонни получила католическое образование и окончила чикагскую среднюю школу Нотр-Дам для девочек. В 1982 году она работала медсестрой в онкологическом отделении чикагской Северо-западной мемориальной больницы. В 1984 году Бонни вместе с Холли Уортелл и Энди Миллером создала труппу импровизационной комедии «An Impulsive Thing». В 1986 году она была членом театральной импровизационной труппы «The Second City».

Карьера 
Хант начала свою карьеру в качестве стендап комедиантки, в 1984 году появилась в эпизоде сериала «Американский театр». Дебютной ролью в кино стала работа в фильме 1988 года «Человек дождя», где Бонни сыграла официантку Салли Диббс. В начале 1990-х годов сыграла главные роли в ряде недолго просуществовавших ситкомов («Гранд», «Правила Дэвиса», «Здание»). Тогда же она начала активно сниматься на большом экране и добилась успеха благодаря ролям в коммерчески успешных фильмах «Бетховен», «Бетховен 2», «Джуманджи», «Джерри Магуайер», «Паутина лжи», «Зелёная миля», «Оптом дешевле» и «Оптом дешевле 2».

На телевидении Хант сыграла главную роль в собственном ситкоме «Жизнь с Бонни», который транслировался на ABC с 2002 по 2004 год. Шоу получало хорошие отзывы от критиков, однако не имело высоких рейтингов, но Хант дважды номинировалась на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл и «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале. С 2007 по 2010 год Бонни Хант вела и продюсировала собственное ток-шоу «Шоу Бонни Хант», в котором беседовала со знаменитостями и попутно высмеивала их. Программа принесла ей ещё две номинации на «Эмми».

Озвучивала персонажей мультфильмов «Приключения Флика», «Корпорация монстров», «История игрушек: Большой побег», «Тачки», «Тачки 2», «Тачки 3», «Университет монстров», «София Прекрасная», «Зверополис» и «История игрушек 4», а также некоторых игр по их мотивам.

Личная жизнь 
С 1988 по 2006 год была замужем за банкиром Джоном Мёрфи.

Бонни является почётным членом совета фонда «Multiple Myeloma Research Foundation», занимающегося исследованием миеломной болезни.

Фильмография

Актриса

Режиссёр 
 2000 — Вернись ко мне
 2002—2004 — Жизнь с Бонни (41 эпизод)
 2006 — Отпусти
 2013 — Зови меня сумасшедшим (сегмент «Эдди»)

Сценарист 
 1993 — Здание (5 эпизодов)
 1995—1996 — Шоу Бонни Хант (12 эпизодов)
 2000 — Вернись ко мне
 2002—2004 — Жизнь с Бонни (44 эпизода)
 2006 — Отпусти
 2006 — Тачки (дополнительный сценарный материал)
 2008—2010 — Шоу Бонни Хант (251 эпизодов)

Продюсер 
 1993 — Здание (5 эпизодов)
 1995—1996 — Шоу Бонни Хант (12 эпизодов)
 2002—2004 — Жизнь с Бонни (44 эпизода)
 2006 — Отпусти
 2008—2010 — Шоу Бонни Хант (330 эпизодов)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-комедианты
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Режиссёры телевидения США
Телеведущие США